Grebnov je priimek več oseb:
 Valentin Arkhipovič Grebnov, sovjetski general,
 Oleg Gennadijevič Grebnov, ruski rokometaš,
 Aleksander Sergejevič Grebnov, ruski nogometaš.

Ruski priimki